Wahl är ett efternamn som finns i flera land och som kan stavas på olika sätt. Den 31 december 2012 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Wahl 553
 Wal 15
 Vahl 12
Tillsammans blir detta  580 personer. Ett liknande namn är de Wahl också med flera stavningar, som behandlas i en egen artikel.

Personer med efternamnet Wahl eller Vahl
 Anna Wahl (född 1956), svensk professor
 Andreas Wahl (född 1983), norsk fysiker och TV-programledare
 David Wahl (1920-2005), svensk företagsledare
 Frank-Michael Wahl (född 1956), östtysk och senare tysk handbollsspelare
 Gustaf Wahl (1878–1924), politiker (socialdemokrat)
 Hans Wahl (1885–1949), tysk litteraturhistoriker
 Hillevi Wahl (född 1965), svensk författare, krönikör och föreläsare
 
 Johan Olaus Wahl (1862–1935), norsk militär och krigshistoriker
 Johannes Vahl (1831–1901), dansk bibliograf
 Karl Wahl (1892–1981), tysk nazistisk politiker och SS-general
 Lo Wahl (född 1970), svensk skådespelare
 Lisi Wahl (1878–1960), finländsk organisationsledare
 Martin Vahl (1749–1804), norsk-dansk botaniker
 Martin Vahl (geograf) (1869–1946), dansk geograf och botaniker
 Mats Wahl (född 1945), svensk författare och manusförfattare
 Mitch Wahl (född 1990), amerikansk ishockeyspelare
 Nils Wahl (född 1961), svensk professor, generaladvokat vid EU-domstolen
 Otto Wahl (1904–1935), tysk längdåkare
 Patrick Wahl (född 1967), svensk galopptränare
 Paul Wahl (1797–1872), finländsk företagare
 Richard Wahl (1906–1982)), tysk fäktare
 Walter Wahl (1879–1970), finländsk kemist
 Wolfgang Wahl (1925–2006), tysk skådespelare
 Yngve Wahl (1918–2006), svensk dragspelsmusiker

Se även 
 Anastasia Wahl, svensk författarpseudoym
 Vahl (olika betydelser)
 Wahl (auktor)
 Wohl
 De Wahl

Källor

Svenska efternamn
Efternamn i Finland
Tyska efternamn
Norska efternamn
Danska efternamn